Живорад Евтич (; , Крушевац, Сербия, — , Белград, Сербия) — сербский футболист, игрок сборной Югославии.

Карьера 
Живорад на протяжении всей карьеры играл лишь за один клуб, «Црвена Звезда» из Белграда. За 13 сезонов в данном клубе он провел 157 матчей, в которых забил 3 мяча. В его составе он 4 раза выиграл Первую лигу Югославии, 4 Кубка Югославии, а также Кубок Митропы.

В течение 5 лет, с 1946 по 1969 год, играл за национальную сборную Югославии. Принимал участие в Олимпийских играх 1964 года. Всего провел за сборную 16 матчей, в которых не разу не забил.

Награды 
Црвена Звезда

Первая лига
  Чемпион (4): 1963/1964, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1972/1973
Кубок Югославии
  Чемпион (4): 1964, 1968, 1970, 1971
Кубок Митропы
  Чемпион: 1968

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ФК «Црвена звезда»